Shi steht für:
 Shi (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Shi (Lyrik), chinesische Lyrikform
 Shi (Japan), kommunale Verwaltungseinheit in Japan
 Shi (Comic), US-amerikanische Comicserie
 -shi, Suffix japanischer Anreden, siehe Japanische Anrede #Suffixe
 Shi als soziale Gruppe im alten China

shi steht für:
 Taschelhit (ISO-639-3-Code), eine in Marokko vom Volk der Schlöh gesprochene Berbersprache

SHI steht für:
 Shimojishima Airport (IATA-Code), Flughafen auf Shimoji-jima, Präfektur Okinawa, Japan

Siehe auch:
 Löwenessender Dichter in der Steinhöhle (Die Geschichte des Shi, der Löwen isst)

Abkürzung